Али́на Па́вловна Си́монова () — автор и исполнитель песен. Дважды лауреат Грушинского фестиваля (1998 и 2009 годов).

Биография 
Родилась в Самаре 19 февраля 1980 года.

Обучалась в Самарском университете Наяновой — юрист. В 1999 году работала одной из ведущих серии программ об авторской песне «Среди миров» на радио «Эхо Самары». В 2002 году переехала в Москву и продолжила обучение в аспирантуре московского вуза. Работала в Государственном камерном оркестре Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы».

Алина Симонова — автор более сотни песен на русском языке.

Музыкальное творчество Симоновой сочетает черты авторской песни, городского романса, джаза, блюза, свинга, босановы, фолка и евро-рока. Песни Алины Симоновой звучат в спектаклях театра МГУ «МОСТ» (спектакли «Сирано» (2007), «Аттракцион»), в телевизионном фильме Валерия Ахадова «Крёстный сын» (песни «Такая игра» и «Танго») и мультсериале «Фиксики». А. Симонова — исполнительница песен Булата Окуджавы, автор музыкально-поэтической композиции на его стихи и песни. Алина — гость радиопрограмм на «Эхо Москвы» и «Радио России» и телепрограмм на телеканалах «Культура», «Ля минор». Гастроли автора-исполнителя проводились в России и США.

Дискография 
 2002 — «Путешествие в разные стороны»
 2004 — «Семь песен»
 2005 — «Аустерлиц»
 2006 — «Наше поколение»
 2009 — «Не Было Повода»
 Готовится к выходу новый альбом «Известные числа»

Награды 
 1998 — лауреат Грушинского фестиваля
 2009 — лауреат Грушинского фестиваля
 Лауреат фестиваля радио «Шансон» «Здравствуйте, люди»

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Лауреаты Грушинского фестиваля